granica

Hrvatska:
 Međa (Sveti Petar Orehovec), naselje u općini Sveti Petar Orehovec

Srbija:
 Međa (Žitište, Srbija), naselje u općini Žitište
 Međa (Leskovac, Srbija), naselje u općini Leskovac